Järviluoto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Järviluoto, Gustavs, Egentliga Finland, 
 Järviluoto, Nådendal, Egentliga Finland, 

Robotskapade Finlandförgreningar